Живые паровозы () — американский журнал.

Журнал основан в 1966 году и посвящён паровозам, любителям паровозов, созданию моделей паровозов.

В 2005 году название журнала было изменено на «Live Steam & Outdoor Railroading», что можно перевести как Живые паровозы и железные дороги. Журнал выходит раз в два месяца. Тираж журнала около 10 тысяч экземпляров, полноцветный.

См. также 
 The Railway Magazine
 Железнодорожные СМИ

Ссылки 
 Live Steam Magazine официальный сайт 

Журналы США
Железнодорожные хобби
Печатные издания, возникшие в 1966 году